«А́тлас» () — мексиканский футбольный клуб из Гвадалахары, штата Халиско. Клуб выступает в высшем дивизионе чемпионата Мексики.

История 
Клуб был основан 15 августа 1916 года группой студентов. Многие из них обучались в Европе и по возвращении решили продолжить практиковать вид спорта, которому научились во время учёбы. Клуб получил название «Атлас» в честь Атланта из греческой мифологии — титана, поддерживающего небо («Атлас» — это оригинальное имя Атланта на греческом и латинских языках). Хосе Кортина, один из основателей клуба, объяснил название фразой — «мы чувствуем поддержку мира».

В 2008 году «Атлас» выступал в Кубке Либертадорес. В этот турнир команда попала, заняв 2-е место в турнире Интерлига.

В декабре 2021 года «Атлас» прервал свою 70-летнюю серию без чемпионств. В финале Апертуры «красно-чёрные» обыграли «Леон». В Клаусуре 2022 года «Атлас» сумел защитить свой титул, обыграв в финале «Пачуку».

Достижения 
  Чемпион Мексики (3): 1950/51, Апертура 2021, Клаусура 2022
  Вице-чемпион Мексики (3): 1948/49, 1965/66, Лето 1999
  Обладатель Кубка Мексики (4): 1946, 1950, 1962, 1968
  Финалист Кубка Мексики (2): 1995/96, Ап. 2013
  Обладатель трофея Чемпион чемпионов Мексики (4): 1946, 1950, 1951, 1962
  Победитель второго дивизиона Мексики (3): 1954/55, 1971/72, 1978/79

Известные игроки 
Ниже представлен список игроков, перечисленных в разделе «Красно-чёрные легенды» официального сайта ФК «Атлас».

  Хуан Хосе «Лико» Кортина (основатель, первый капитан и первый президент клуба)
  Эдуардо «Че» Вальдатти
  Эдвин Куберо
  Фелипе Сеттер
  Альфредо «Пистаче» Торрес
  Хуан «Чапетес» Гомес
  Хосе де Хесус «Гуэро» Асевес
  Даниэль Осорно
  Рафаэль Маркес

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Мексики